Church of the Ascension – chiesa di Atlantic City
 Church of the Ascension – chiesa di Chicago
 Church of the Ascension – chiesa di Clearwater
 Church of the Ascension – chiesa di Fall River
 Church of the Ascension – chiesa di Frankfort
 Church of the Ascension – chiesa di Mount Sterling
 Church of the Ascension – chiesa episcopale di New York
 Church of the Ascension – chiesa cattolica di New York
 Church of the Ascension – chiesa di Pittsburgh
 Church of the Ascension and Saint Agnes – chiesa di Washington

Pagine correlate 
 Chiesa dell'Ascensione